Heslo Baryton má více významů:

Baryton – střední mužský hlasový obor
Baryton (varhanní rejstřík) – obvykle jazykový varhanní rejstřík s bohatým plným tónem střední intenzity
Eufonium – plechový dechový nástroj
Viola di bordoni – smyčcový hudební nástroj z rodiny viol